Le elezioni regionali italiane del 1990 si tennero domenica 6 e lunedì 7 maggio.

Riguardarono le 15 regioni a statuto ordinario e si svolsero insieme alle elezioni amministrative.

Riepilogo nazionale

Risultati nelle singole regioni

Note